Jan Zgorzelski herbu Krzywda – podstarości warszawski w 1598
 Jan Wojciech Zgorzelski (1896–1954) – major łączności Wojska Polskiego, członek POW, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości z Mieczami, dowódca łączności Krakowskiej BK

Przypisy